Annie Cruz (Stockton, Califórnia, 6 de novembro de 1984) é uma atriz pornográfica norte-americana. Tem descendência filipina, espanhola e escocesa.

Biografia
Começou a fazer filmes pornô no final do ano de 2003 e fez até o começo de 2006 por volta de 200 filmes, inclusive muitos deles feitos exclusivamente para a internet. É casada desde janeiro de 2005 com o ator pornô Jack Lawrence.

Filmografia parcial

 13 Cum Hungry Cocksuckers
 American Day Dream (naughty américa)
 Anal Expedition # 8
 Anal Extremes
 Army of A.S.S. # 9
 Asian Diva Girls (internet)
 Asian Fever # 30
 Ass 4 Cash # 3
 Ass Attack # 2
 Ass Fukt # 2
 Bang Bus (internet) (bang bros)
 Flower's Squirt Shower # 3
 Fucking Machines (internet) (alguns episódios)
 Handjob Hunnies # 8
 Internal Combustion # 9
 Interracial Addiction # 5
 Interracial POV # 2
 Meatholes (internet)
 Men in Pain (internet) (alguns episódios)
 Oral Antics # 2
 Oriental Orgy World # 4
 POV Squirt Alert # 2
 See Her Squirt (internet) (alguns episódios)
 Sex and Submission (internet) (alguns episódios)
 Slant Eye for the Straight Guy # 3
 Sperm Swappers # 2
 Squirt Hunter (internet)
 Squirt Queens # 2
 Supersquirt # 3
 Swallow My Squirt # 3
 Teenage Anal Addicts
 Water Bondage (internet) (alguns episódios)
 Wired Pussy (internet) (alguns episódios)

Prêmios 
 2008: Adam Film Award – Squirt Queen of the Year
 2009: AVN Award – Most Outrageous Sex Scene – Night of the Giving Head

Ligações externas

 Página oficial
 Annie Cruz no IMDB
 Annie Cruz no Internet Adult Film Database
 Annie Cruz no Adult Film Database

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais da Califórnia
Norte-americanos de ascendência filipina
Pessoas LGBT dos Estados Unidos
Norte-americanos de ascendência espanhola